Existen varios partidos políticos denominados Unión Nacional:

 Unión Nacional (España).
 Unión Nacional (Israel), es un partido político israelí de derecha radical nacionalista sionista.

Y también han sido denominados Unión Nacional los siguientes partidos:

 En Guatemala Unión Nacional, fue un partido político de derecha, proveniente de otro partido de derecha denominado Frente de Avanzada Nacional (FAN), que después se llamó Unión Nacionalista (UN) para las elecciones generales de 1999. Fue cancelado en 2003 al no obtener el porcentaje mínimo legal en las elecciones generales de ese año.

 En España:
 Unión Nacional Española (antifranquista), fue una organización creada en Francia 1942, promovida por el PCE con el fin de agrupar fuerzas para luchar contra el franquismo. 
 Unión Nacional Española (partido) partido español fundado en 1974 y desaparecido en 1977 al integrarse en Alianza Popular.
 Unión Nacional (coalición), coalición ultraderechista presentada a las elecciones españoles de 1979 obteniendo un diputado.
 En Argentina:
 Unión Nacional (Argentina), partido argentino formado el 3 de octubre de 1909 en apoyo de la candidatura de Roque Sáenz Peña.
 En Chile:
 Unión Nacional (Chile), coalición electoral.
 En Costa Rica:
 Partido Unión Nacional nombre asumido por distintas agrupaciones entre 1901 y 2010 de ideología conservadora y derechista y con una cierta conexión entre sí. 
 En Perú
Unión Nacional, Fue un partido Radical, surgido a finales del siglo XIX fundado por el pensador Manuel González Prada.
 Unión Nacional Odriísta,  fue un partido político peruano fundado en 1961 por el general Manuel Odría, disuelto en 1968.
 En Ucrania
 Unión Nacional de Ucrania
Otras asociaciones políticas reconocidas bajo la misma denominación:

 Unión Nacional Sinarquista, es una agrupación mexicana fundada en 1937.
 Partido Conservador Ecuatoriano-Unión Nacional, un partido ecuatoriano.
 Unión Nacional Flamenca fue un partido político nacionalista flamenco de Bélgica fundado en 1933 e ilegalizado después de la II guerra mundial.
 Movimiento de Unión Nacional, fue un partido político de Chile que apoyó al régimen militar del general Augusto Pinochet.
 Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), es un partido político de Angola.
 Nasjonal Samling (Unión Nacional), partido ultraderechista noruego.
 Unión Nacional Africana de Zimbabue.
 Unión Nacional (Portugal) partido político portugués fundado por Salazar en tiempos de su dictadura a modo de partido único.